Bhopal (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
Bhopal (stad), de hoofdstad van de Indiase staat Madhya Pradesh
Giframp Bhopal, een giframp op 3 december 1984 in bovengenoemde stad